Cireșeni se poate referi la:

 Cireșeni, Harghita
 Cireșeni, Iași

Vezi și 
 Cireșu (dezambiguizare)

Toponime românești